Great Southern Railway (spoorweg), een spoorweg in het zuidwesten van West-Australië
 Great Southern Railway (Australië), een spoorwegonderneming in Australië